Nick Stajduhar (né le  à Kitchener, Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Ancien choix de première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey, il joua plusieurs saisons dans les ligues mineures d'Amérique du Nord. Il fit partie de l'organisation des Oilers d'Edmonton deux saisons, il y joua aussi deux parties dans la LNH. Par la suite, il continua à joua pour de nombreuses équipes jusqu'en 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 ||Greenshirts de Kitchener ||Ontario ||74 ||13 ||38 ||51 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 ||Knights de London ||LHO ||66 ||3 ||12 ||15 ||39 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1991-1992 ||Knights de London ||LHO ||66 ||6 ||15 ||21 ||62 ||10 ||1 ||4 ||5 ||10
|- 
|1992-1993 ||Knights de London ||LHO ||49 ||15 ||46 ||61 ||58 ||12 ||4 ||11 ||15 ||10
|-
|1993-1994 ||Knights de London ||LHO ||52 ||34 ||52 ||86 ||58 ||5 ||0 ||2 ||2 ||8
|- 
|1994-1995 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||54 ||12 ||26 ||38 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||équipe nationale canadienne ||Intl. ||46 ||7 ||21 ||28 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||8 ||2 ||0 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||30 ||9 ||15 ||24 ||32 ||12 ||1 ||6 ||7 ||34
|-
|1996-1997 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||11 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 ||Rafales de Québec ||LIH ||7 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||19 ||4 ||8 ||12 ||36 ||19 ||5 ||21 ||26 ||10
|- 
|1997-1998 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||13 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||15 ||2 ||0 ||2 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1998-1999 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||33 ||7 ||18 ||25 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|IceGators de la Louisiane ||ECHL ||30 ||5 ||18 ||23 ||26 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|1999-2000 ||Generals de Flint ||UHL ||67 ||22 ||49 ||71 ||106 ||15 ||5 ||21 ||26 ||24
|- 
|2000-2001 ||RiverKings de Memphis ||LCH ||36 ||9 ||45 ||54 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Steelheads de l'Idaho ||WCHL ||7 ||0 ||7 ||7 ||14 ||12 ||0 ||6 ||6 ||8
|- 
|2000-2001 ||Aeros de Houston ||LIH ||22 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

|2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
 1994 : nommé dans la  d'étoiles
United Hockey League
 2000 : nommé dans la  d'étoiles
 2000 : joueur le plus utile des séries éliminatoires
 2000 : remporta la Coupe Coloniale avec les Generals de Flint

Notes et références 

Naissance en décembre 1974
Naissance à Kitchener
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Knights de London
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Generals de Flint
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des Steelheads de l'Idaho (WCHL)
Champion de la Coupe Coloniale
Défenseur de hockey sur glace